Jenipapo (film), een Canadese film uit 1995
 Jenipapo (muziek), een compositie van de Amerikaanse componist Philip Glass uit 1995